Parasite Eve puede referirse a:
 Parasite Eve, una novela escrita por Hideaki Sena y publicada en 1995;
 Parasite Eve, una película de 1997;
 Parasite Eve, un videojuego de Square para la consola PlayStation basado en la novela homónima;
 'Parasite Eve II, la secuela del videojuego anterior.
 «Parasite Eve», una canción de banda británica Bring Me the Horizon;